Proportioneel wil zeggen 'in verhouding' en kan betrekking hebben op:
 Evenredigheid
 Proportioneel lettertype
 Kiessysteem: evenredige vertegenwoordiging
 Schaal (verhouding)

Zie ook 
 Proportionaliteit (doorverwijspagina)